Die Systematik der Echten Webspinnen (Araneomorphae) ist in ständiger Bewegung, da noch heute viele Arten erstmals beschrieben werden und neue Techniken wie die Analyse des Erbguts ganz neue Erkenntnisse in einem spärlich untersuchten Bereich der Zoologie ermöglichen, dessen Systematik sich vorher meist am Verhalten der Tiere orientierte. Auch dieser Artikel muss unvollständig bleiben, will aber die wichtigsten Gruppen und deren wahrscheinliche Verwandtschaftsverhältnisse abbilden. Norman I. Platnicks The World Spider Catalog gibt den aktuellen Stand der Taxonomie wieder.

Paleocribellatae, Neocribellatae, Araneoclada 
Blau hinterlegt sind die „Stämme“, die in den Taxoboxen „Teilordnungen“ genannt werden.

 Kladogramm nach Coddington & Levi 1991  zitiert in The Tree of Life Project
 Taxonomie nach 
 Familien nach Norman I. Platnick, 2006. The World Spider Catalog, Version 7.0. American Museum of Natural History.

Gruppe der Haplogynae 

 Kladogramm nach Coddington & Levi 1991 zitiert in The Tree of Life Project
 Überfamilien nach Biology Catalog
 Familien nach Norman I. Platnick, 2006. The World Spider Catalog, Version 7.0. American Museum of Natural History.

Gruppe der Entelegynae 
(unvollständig)
nach Coddington (vereinfacht), zitiert von Department of Biological Sciences, sowie den Literaturangaben unten. Die Darstellung enthält Begriffe, die phylogenetisch nicht eindeutig sind (in Anführungsstrichen).

 Coddington, Jonathan. 2006. Entelegynae. Version 08 December 2006 (temporary). 2006.12.08 in The Tree of Life Web Project

Überfamilie Eresoidea 
 Eresidae cribellat
 Hersiliidae
 Oecobiidae cribellat

Überfamilie Archaeoidea 
 Archaeidae
 Holarchaeidae
 Mecysmaucheniidae
 Micropholcommatidae
 Pararchaeidae

Palpimanoidea 
 Huttoniidae
 Palpimanidae
 Stenochilidae

Mimetoidea 
 Malkaridae
 Mimetidae

Uloboroidea 
 Deinopidae
 Uloboridae cribellat

Araneoidea 
 Anapidae
 Araneidae
 Cyatholipidae
 Linyphiidae
 Mysmenidae
 Nesticidae
 Pimoidae
 Symphytognathidae
 Synaphridae
 Synotaxidae
 Tetragnathidae
 Theridiidae
 Theridiosomatidae
 Nephilidae (fehlt bei Hallan)

Archaeometoidea 
 Archaeometidae

Lycosoidea 
 Ctenidae
 Lycosidae
 Oxyopidae
 Pisauridae
 Psechridae
 Senoculidae
 Stiphidiidae
 Trechaleidae
 Zorocratidae
 Zoropsidae

Agelenoidea 
 Agelenidae
 Amphinectidae

Amaurobioidea 
 Amaurobiidae (cribellat)

Dictynoidea 
 Arthrodictynidae – 1 Art fossil
 Anyphaenidae
 Cybaeidae
 Desidae
 Dictynidae cribellat
 Hahniidae
 Nicodamidae

Sparassoidea 
 Sparassidae

Selenopoidea 
 Selenopidae

Zodarioidea 
 Zodariidae

Tengelloidea 
 Tengellidae cribellat

Titanoecoidea 
 Phyxelididae
 Titanoecidae (cribellat)

Gnaphosoidea 
 Ammoxenidae
 Cithaeronidae
 Gallieniellidae
 Gnaphosidae
 Lamponidae
 Prodidomidae
 Trochanteriidae

Thomisoidea 
 Philodromidae
 Thomisidae

Pyritaraneoidea 
 Pyritaraneidae
 Parattidae

Salticoidea 
 Salticidae

Corinnoidea 
 Spatiatoridae
 Corinnidae
 Liocranidae

incertae sedis 
 Chummidae 
 Clubionidae 15 Gattungen rezent? 0 Arten rezent? 9 Gattungen fossil, 12 Arten fossil
 Cryptothelidae – other entelegynes
 Cycloctenidae – other entelegynes
 Homalonychidae 
 Miturgidae other entelegynes

Quellen 

 Coddington, Jonathan. 2006. Entelegynae. Version 08 December 2006 (temporary). http://tolweb.org/Entelegynae/2651/2006.12.08 in The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/
 The World Spider Catalog, Version 7.0 (families, species count)
 Synopsis of the described Araneae of the World (suborders)
 J. A. Coddington, H. W. and Levi: Systematics and evolution of spiders (Araneae)., Annual Review of Ecology and Systematics 22 (1991): 565–592. Canadian Entomologist 126, 695–702.
 Norman I. Platnick: Advances in Spider Taxonomy 1988–1991: With Synonymies & Transfers 1940–1980.
 Karin Schütt: The limits of the Araneoidea (Arachnida: Araneae). Australian Journal of Zoology 48 (2000), 135–153. Dissertation an der HU Berlin.

Weblinks 
 Spinnen Mitteleuropas – Systematik
 Maddison, David R. 1995. Haplogynae. Version 01 January 1995 (temporary).
 Norman I. Platnick, 2006. The World Spider Catalog, Version 7.0. American Museum of Natural History.
 G. Hormiga, G. Giribet: Systematics and Monography of Araneoid Spiders

Echte Webspinnen
Arachnologie